Vet může být:

 druhé jméno písmene bet hebrejské abecedy 

 Vet (řeka), řeka v provincii Freistaat, Jihoafrická republika

osoba
 Javier Vet (* 1993), nizozemský fotbalový záložník
 Vorn Vet (1934–1978), kambodžský politik, člen organizace Rudí Khmerové
 Wilhelmus Vet (1781–1853), nizozemský starokatolický biskup biskupství Deventer

Související články 
 VET (VET Repository), databáze provozovaná Federálním institutem pro odborné vzdělávání (BIBB) v Bonnu